Anantapur – miasto w Indiach
 Anantapur – dystrykt w Indiach